Bhandar peut faire référence à :

Lieux 

, cours d'eau du Pakistan,
, localité de l'Inde.
, cours d'eau de l'Inde.

Voir aussi